Catharina of Katharina (27 maart 1510 – Klosterkumbd, 22 maart 1572), uit het Huis Palts-Simmern, was van 1563 tot haar dood abdis van het cisterciënzerklooster van Kumbd.

Biografie
Catharina was het oudste kind van hertog Johan II van Simmern en Beatrix van Baden. Over haar jongere leven is weinig bekend. Net als vier van haar andere zussen trad Catharina als zuster bij het klooster in. 

In 1550 leefde de zustergemeenschap van Kumbd volgens een visitatiecommissie uit Mainz nog conform de kloosterregels. Op dat moment woonden er nog elf zusters in Kumbd. Rond 1560 hadden de meeste zusters zich vrijwillig tot het protestantisme bekeerd. Alleen de abdis, Dorothea von Metzenhausen, en twee anderen waren katholiek gebleven. Katharina's broer, hertog George van Palts-Simmern, probeerde de abdis te overtuigen om zich tot het protestantisme te bekeren. Nadatdit mislukte droeg hij het bestuur van het klooster met toestemming van de regeringsraad van de Palts en het kloosterconvent over aan zijn zuster. In 1563 werd Catharina tot abdis gekozen.

In 1566 onderwierp hertog George het klooster van Kumbd aan het wereldlijk bestuur. De nonnen moesten wereldlijke kleding dragen en mochten geen nieuwe zusters meer opnemen. Na de dood van Catharina in 1572 werd nog een nieuwe abdis gekozen, Eva Brennerin von Löwenstein, maar een jaar later werd het klooster opgeheven.

Noten

PaltsSimmern
Huis Palts-Simmern